Semi-Duplex steht für:
 Halb-Duplex, Betriebsmodus des Kommunikationskanals in der Nachrichtentechnik, siehe Duplex (Nachrichtentechnik)
 Semi-Duplex (Architektur), ein seit den 1920er-Jahren entwickelter Wohnungstypus
 Semi-Duplex, Festklasse in der tridentinischen Liturgie (bis 1960), siehe Tridentinischer Ritus